Терция может означать:

 Терция — типографский шрифт, кегль которого равен 16 пунктам.
 Терция — третья ступень диатонической гаммы и интервал к ней от первой ступени.
 Терция — единица времени, равная 1/60 секунды.
 Терция — боевое построение пехоты в XVII веке.